Мексиканское противостояние — конфликт, в котором участвуют три противника. Тактическое отличие от дуэли, где первый стреляющий имеет преимущество, заключается в необходимости выдержки по принципу «кто первый моргнёт», так как если первый участник выстрелит во второго, то третий успеет выстрелить в первого и таким образом выиграет. Таким образом, ключевым моментом при равных силах противников в мексиканском противостоянии может являться невозможность продвижения своих интересов с целью сохранения баланса.

Фраза стала употребляться в последнее десятилетие XIX века. Согласно словарю Cambridge Advanced Learner’s существует не типовое утверждение, что термин имеет австралийские корни. Другие источники утверждают, что словосочетание стали употреблять во время мексикано-американской войны или после войны с мексиканскими бандитами в XIX веке.

В политике термин «мексиканское противостояние» иногда используется при описании карибского кризиса 1962 года, где конфликт фактически состоял между двумя сверхдержавами — США и СССР.

В финансовых кругах фраза используется для описания ситуации, когда обе стороны не могут принять компенсацию за согласие на изменение текущего положения, и ничего не происходит, хотя каждая сторона могла бы извлечь выгоду из перемен.

Мексиканское противостояние часто используется в качестве кинематографического  для обострения сюжета:
 спагетти-вестерны (например «Хороший, плохой, злой»);
 фильмы категории B;
 «Матрица: Революция»;
 «Мистер и миссис Смит»;
 «Спасти рядового Райана»;
 «Мюнхен»;
 «Город в огне»;
 «Бесславные ублюдки»;
 «Криминальное чтиво»;
 «Бешеные псы»;
 «Настоящая любовь»;
 «Враг государства»;
 «Прирождённые убийцы»;
 «Круто сваренные»;
 «Без лица»;
 «Скала»;
 «Трансформеры»;
 «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны»;
 «Пираты Карибского моря»;
 «Что скрывает ложь»;
 «Добро пожаловать в Зомбилэнд»;
 «Шанхайский полдень»;
 «Зомби по имени Шон»
《Теория большого взрыва》.

Примечания 

Конфликт